Mistrzostwa Świata w Skokach na Trampolinie 2010 odbyły się w Metz (Francja) w dniach od 11 do 14 listopada 2010. Była to 27. edycja mistrzostw.

Reprezentacja Polski 
 Łukasz Tomaszewski – 28. (skoki indywidualne)
 Bartłomiej Hes – 34. (skoki indywidualne)

Tabela medalowa

Medaliści

Strony zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 

Mistrzostwa świata w skokach na trampolinie
2010 w sporcie
2010 we Francji
Sport w Metzu